Bauer Miklós (1921–2008) jogász, ÁVH-alezredes
 Bauer Miklós (1929) orvos